NSN es una sigla que puede designar:
 Nokia Solutions and Networks, antigua denominación de Nokia Networks, empresa subsidaria de Nokia.
 Never Shout Never, banda estadounidense de indie rock.
 Nadie sabe nada, programa español de radio.
 Nuevo Sonido Nacional, productora independiente de música experimental..